Granger pode ser:

Granger (MLBB) Personagem atirador (ADC) no jogo Mobile Legends: Bang Bang para dispositivos Android e IOS.
Granger uma região no estado americano de Indiana;
Granger (Wyoming)
Hermione Jane Granger uma personagem dos livros da série Harry Potter
Causalidade de Granger um teste de causalidade proposto por Clive W. J. Granger

Desambiguação
Desambiguações de topônimos